

Patronyme 

 Armand René Maufras du Châtellier (1797-1885), archéologue, historien et économiste français ;
 Paul Maufras du Châtellier (1833-1911), préhistorien du Finistère et fils du précédent ;
 Maxime Maufra (1861-1918), peintre, graveur et lithographe français ;
 Robert Maufras (vers 1910-après 1966), acteur belge de théâtre et de cinéma ;
 Didier Maufras (1952-), architecte-ingénieur français.

Toponyme 

 Sergenterie de Maufras, ancienne circonscription administrative de la Manche.
Patronyme français